Югославия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке (Австрия) в седьмой раз за свою историю, пропустив Зимние Олимпийские игры 1960 года, но не завоевала ни одной медали.

Источники

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Сербский олимпийский комитет

Страны на зимних Олимпийских играх 1964 года
Спорт в Югославии в 1964 году